Schiavo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Schiavo (* 1969), italienische Diplomatin
 Axel Bachmann Schiavo (* 1989), Schachgroßmeister aus Paraguay, siehe Axel Bachmann
 Francesca Lo Schiavo, italienische Setdekorateurin
 Giovanni Schiavo (1903–1967), Ordensgeistlicher und Seliger
 John Lo Schiavo († 2015), US-amerikanischer Geistlicher und Universitätspräsident
 Terri Schiavo (1963–2005), US-amerikanische Komapatientin

Schiavo bezeichnet:
 Schiavo-Bastion, Befestigungsturm in Chania auf Kreta (Griechenland)

Lo schiavo bezeichnet:
 Lo schiavo (Oper), Oper von Antônio Carlos Gomes (1889)

Siehe auch:
 Schiavone
 Schiavona
 Schiavoni